Макаричев Леонід Павлович — радянський режисер та оператор
 Макаричев Михайло Іванович — радянський військовик, генерал-артилерист
 Макаричев Олексій Олексійович — радянський військовик, генерал інженерних військ
 Макаричев Сергій Юрійович — радянський гросмейстер